Benoît Corboz (né en 1962), musicien suisse
 Bernard Corboz (1948-2013), magistrat suisse
 Daphne Corboz (1996), footballeuse française
 Jules Corboz (?-1901), sculpteur ornemaniste
 Michel Corboz (1934-2021), chef d'orchestre, musicien suisse
 Richard Corboz (1887-1965), personnalité politique suisse
 Yannick Corboz (1976), auteur de bande dessinée français

Patronyme français
Patronyme suisse